As competições de Atletismo nos Jogos Paralímpicos de Verão são disputadas desde a edição inaugural dos jogos em Roma 1960. Homens e mulheres divididos classificados de acordo com o tipo e o grau de suas deficiências competem na modalidade.

Alguns atletas utilizam cadeira de rodas para a prática de seus exercícios, outros utilizam-se de prótese.

Os atletas são classificados de acordo com o tipo e o grau de suas deficiências. Cada categoria recebe um prefixo que identifica o tipo de prova: F para provas de campo ("field", em inglês), T para provas de pista ("track", em inglês) e P para o pentatlo.

Medalhistas

Quadro de Medalhas ganhas por País